Scânteia se poate referi la:

 Scânteia, Ialomița, reședința comunei cu același nume
 Scânteia, Iași, reședința comunei cu același nume
 Scânteia, Vrancea
 Scînteia, ziarul oficial al fostului Partid Muncitoresc Român și apoi al continuatorului acestuia, fostul Partid Comunist Român.

Vezi și
Scântei galbene, o lucrare scrisă de Geo Bogza
Scânteie, fragment incadescent
Scânteiești, Galați, un sat din județul Galați